Ocnerodes är ett släkte av insekter. Ocnerodes ingår i familjen Pamphagidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Ocnerodes